T16 peut faire référence à :

Médecine 
 Corps étranger dans l'oreille, d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Gordini T16, une formule 1 du constructeur français Gordini ;
 Peugeot 205 Turbo 16, une voiture de rallye du constructeur français Peugeot ;
 Peugeot 208 T16, une voiture de rallye du constructeur français Peugeot ;
 Peugeot 405 Turbo 16, une voiture de rallye du constructeur français Peugeot.

Transport 
 T16 et T16.1 AL et ex-Prusse, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres